Eredivisie (1978/1979) była 23. sezonem Eredivisie – rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna PSV Eindhoven. Nowym mistrzem Holandii został zespół AFC Ajax. Tytuł króla strzelców zdobył Kees Kist, który w barwach klubu AZ '67 Alkmaar zdobył 34 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 
 

1978 w piłce nożnej
1979 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1978 w Holandii
1979 w Holandii